Сражение у Арты — сражение, состоявшееся в 1340 году близ города Арта между византийскими и эпирскими войсками. Является ключевой битвой в Эпирской кампании Андроника III Палеолога. Закончилось полной победой Византийской империи.

Предыстория 

После своего разгрома у Драча Эпирский деспотат был присоединён к Византийской империи. Но эпироты очень сильно скорбели об утраченной независимости. Латинская партия, которая сильно влияла на бывшую власть, теперь утратила всякое значение и была сильно недовольна своим нынешним положением. В 1339 году латинская партия в Эпире смогла выкрасть Никифора II Орсини, низложенного правителя Эпира, из Фессалоник и увезти того в Неаполь, с поручением набрать там войска и отвоевать Эпир. Никифор смог заручиться поддержкой Неаполитанского королевства. К 1340 году он смог высадиться в южном Эпире.

Первым делом Никифор решил захватить Арту, бывшую столицу захваченного деспотата. В результате восстания эпирского населения, ему удалось быстро взять город и бросить византийского наместника Синадина в тюрьму. Никифор понимал, что византийский басилевс обязательно вторгнется в восставшие области, поэтому стал собирать войска, прекрасно осознавая, на каком уровне находится византийская армия и её солдаты.

Пока Никифор срочно собирал войска на защиту независимости Эпирского деспотата, Андроник III Палеолог спешил со своим войском в Эпир. .

Силы сторон 

Андроник имел при себе примерно 3000 солдат, которые были проверены предыдущими сражениями. Благодаря своему императору армия получала большие жалования, и византийские солдаты были готовы идти с ним куда угодно. Андроник III уже на тот момент обладал полководческими навыками в битвах с турками-османами. Иоанн Кантакузин, очень влиятельный и богатый соратник византийского императора, был ловким дипломатом, что весьма помогало Андронику в его предыдущих кампаниях. Византийский басилевс почти во всех битвах сражался со своими солдатами в строю, чем серьёзно способствовал поддержке духа солдат в критические моменты. Византийская армия на тот момент была опасным противником для таких крупных держав, как Сербия, Болгария.

. Единственная сила у Никифора, которая могла хоть как-то идти в сопоставление с византийской армией, это латинские наёмники, которых Орсини завербовал в Неаполитанском королевстве. . Итог Авантюры Никифора стал проясняться с набором эпирского войска и совсем рассеялся по прибытии в Эпир Андроника III Палеолога — стало окончательно понятно, что Никифор будет разбит.

Сражение 

.

Последствия 
Армия Эпира потерпела сокрушительное поражение. Остатки её армии скрылись в замке Арты, которую они ещё совсем недавно взяли штурмом. После сражения дальнейшее сопротивление было напрасным, о чём прекрасно знал Никифор. Византийцы осадили Арту. Никифор не стал долго сопротивляться и вскоре сдался. Последние 2 мятежных города сдались после переговоров. Эпир стал окончательно византийским. Кампания кончилась.

Примечания

Литература